

Sigle 
 Signaling System 7  – protocollo di comunicazione della rete telefonica generale

Codici 
 SS-7 – nome in codice NATO di SS-7 Saddler, missile sovietico R-16

Trasporti 
 SS 7 – Strada statale 7 Via Appia (Italia)